Агилар-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 49,7 км². Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида